En Pologne, Jamno peut désigner :

 dans la voïvodie de Łódź
 Jamno, un village dans le powiat de Łowicz,
 Jamno, un village dans le powiat de Zduńska Wola.

 dans la voïvodie de Lubusz
 Jamno, un village dans le powiat de Sulęcin,
 Jamno, un village dans le powiat de Żary.

 dans la voïvodie de Mazovie
 Jamno, un village. 

 dans la voïvodie de Poméranie
 Jamno, un village.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Jamno, un lac près de la mer Baltique,
 Jamno, un village dans le powiat de Gryfino,
 Jamno, un village dans le powiat de Koszalin.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jamno, un village.

 dans la voïvodie de Silésie
 Jamno, un village.